Dance to the Music peut désigner :

 Dance to the Music, un album de Sly & the Family Stone, 1968
 Dance to the Music, une chanson de Sly & the Family Stone, 1968
 Dance to the Music, un album de Bruce Haack, 1972